Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2022 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est la deuxième levée du Grand Chelem de la saison.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

En mars 2022, les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé l'adoption d'une nouvelle règle commune en cas d'égalité à 6-6 dans le dernier set : un tie-break à 10 points est disputé entre les joueurs, l'objectif étant de . Le tournoi de Roland-Garros demeurait jusqu'alors le seul Majeur à conserver la règle des deux jeux d'écart dans la manche décisive.

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Lauren Davis et Sofia Kenin, de la Croate Ana Konjuh, de la Danoise Clara Tauson, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, d'Anastasia Pavlyuchenkova, de la Tchèque Markéta Vondroušová et de l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Elles sont respectivement remplacées par Anastasia Gasanova, Bernarda Pera, Nastasja Schunk, Viktoriya Tomova, Réka Luca Jani, Mihaela Buzărnescu, Chloé Paquet et Heather Watson.

Pendant le tournoi 
Il s'agit de la première fois depuis l'édition 2011 de Roland-Garros que ni Serena Williams, ni Venus Williams ne sont présentes dans le tableau principal.

La numéro 2 mondiale et tenante du titre Barbora Krejčíková est battue dès le premier tour par la Française et  mondiale Diane Parry. La Tchèque est testée positive à la Covid-19 après son match, tout comme sa compatriote Marie Bouzková qui doit déclarer forfait au deuxième tour.

En disputant son  tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet égale la deuxième plus longue série de l'ère Open, détenue jusqu'alors par Francesca Schiavone, et n'est plus qu'à une seule unité du record d'Ai Sugiyama. Elle détient de fait la meilleure série en cours parmi les joueuses en activité.

Les Françaises Diane Parry (19 ans) et Léolia Jeanjean (26 ans) se qualifient pour la première fois de leur carrière au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Léolia Jeanjean, qui dispute pour la première fois de sa carrière un Majeur, élimine notamment au deuxième tour la  mondiale Karolína Plíšková, sa première victoire face à une membre du top 10. 

Zheng Qinwen atteint les huitièmes de finale pour sa première participation aux Internationaux de France et sa deuxième en Grand Chelem, éliminant sur son parcours la tête de série numéro 19 Simona Halep.

La jeune Américaine Coco Gauff atteint la première finale en Grand Chelem de sa carrière à 18 ans. Elle est la plus jeune joueuse à atteindre la finale à Paris après Kim Clijsters en 2001 et la plus jeune à jouer une finale de Grand Chelem depuis Maria Sharapova en 2004.

La numéro 1 mondiale Iga Świątek atteint la finale du tournoi pour la deuxième fois après son sacre en 2020 en battant en demi-finale Daria Kasatkina en à peine plus d'une heure, enchaînant une  victoire consécutive.

Lauréate 
La Polonaise et numéro 1 mondiale Iga Świątek remporte le tournoi en battant en finale la jeune Américaine Coco Gauff. Elle glane ainsi le  titre WTA de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem après Roland-Garros en 2020. Avec ce nouveau succès, elle enchaîne une  victoire consécutive, égalant le record depuis l'an 2000 de Venus Williams, et remporte un  tournoi d'affilée.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points WTA sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2022

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2022
Tennis en France en 2022
France Simple dames
Tennis en mai 2022
Tennis en juin 2022